Теннант-Крик () — небольшой город в Северной территории, Австралия. Население на 2016 год около 3000 человек.

Физико-географическая характеристика 
Город сильно удалён от других крупных населённых пунктов: расстояние до города Алис-Спрингс составляет 500 км на юг и почти 1000 км до столицы Северной территории — города Дарвин (на север). Теннант-Крик расположен на , пересекающей Австралию с юга на север.

Климат

Экономика 
В городе ведётся добыча золота; Теннант-Крик был центром австралийской «золотой лихорадки» в 1930-е годы. Теннант-Крик с окрестностями являются главным центром выращивания крупного рогатого скота. В городе есть начальная школа, также имеется аэропорт.

Примечания 

Города Северной территории